Bruno Schevernels, Belgisch acteur, omroeper en politicus
 Jeanine Schevernels, Belgisch actrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam